Васи́лий Иванович Алексе́ев:
 Алексеев, Василий Иванович (1902—1990) — советский военачальник, генерал-майор авиации, участник Великой Отечественной войны.
 Алексеев, Василий Иванович (1906—2002) — русский эмигрантский историк, писатель и мемуарист, общественный деятель, американский профессор.
 Алексеев, Василий Иванович (1942—2011) — советский тяжелоатлет-супертяжеловес, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и мировой рекордсмен.